Войлово — деревня на юге Куньинского района Псковской области России. Входит в состав Долговицкой волости.

Расположена у юго-восточного прибрежья Усмынского озера, в 56 км к югу от районного центра, посёлка Кунья и в 10 км к северо-западу от волостного центра, деревни Долговица.

Население 
Численность населения деревни составляет 58 жителей (2000 год).

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Усмынской волости.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района